Барут (, луж. Želm) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Тельтов-Флеминг. Занимает площадь 233,62 км². Официальный код — 12 0 72 014.

Город подразделяется на 12 городских районов.

Население

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга